Myriangium är ett släkte av svampar. Myriangium ingår i familjen Myriangiaceae, ordningen Myriangiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myriangium